Сандро Мареко (; ) — аргентинский шахматист, гроссмейстер (2010).

Выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки в 2007 году, выполнив норму международного мастера и первую гроссмейстерскую норму. Больших успехов добился в 2015 году, выиграв чемпионат Аргентины по классическим шахматам и блицу, а также чемпионат Америки, квалифицировавшись таким образом на Кубок мира. Там он обыграл китайца Ни Хуа, а во втором раунде уступил канадцу Антону Ковалёву. Ещё четырежды (в 2011, 2013, 2017 и 2019 гг.), Мареко не проходил на Кубке мира дальше первого раунда, уступая соответственно венгру Ференцу Беркешу, чеху Давиду Наваре, немцу Маттиасу Блюбауму, россиянину Санану Сюгирову.

Одержал победу в нескольких турнирах:
 Magistral IPD (2013);
 Кубок Марселя Дюшана (2017, 2018);
 HDBank Cup International Open (2018);
 Hogeschool Zeeland (2018).

В составе сборной Аргентины участник двух шахматных Олимпиад (2012, 2014). Играл в международном турнире PRO Chess League за бразильский клуб «Сан-Паулу Капибарас».

Тренировался в Швеции с Ульфом Андерссоном.

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Sandro Mareco, el gran maestro que sale a trotar y trabaja con un psiquiatra para ser el número uno

Шахматисты Аргентины
Участники шахматных олимпиад
Чемпионы Аргентины по шахматам